Сезон 2006/07 стал для «Торонто» 89 по счету в НХЛ и 79 в качестве «Мейпл Лифс». «Кленовые листья» второй сезон подряд не смогли попасть в плей-офф, на одно очко отстав от «Айлендерс», занявших в итоге восьмое место в Восточной конференции.

Межсезонье 
Новым главным тренером команды стал Пол Морис.
До начала игр регулярного чемпионата в команду в качестве свободных агентов пришли несколько известных игроков: олимпийский чемпион 2002, Майкл Пека, ранее выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», и в предыдущем сезоне дошедший до финала Кубка Стенли, в котором «нефтяники» уступили «Каролине Харрикейнз»;
защитники Хэл Гилл из «Бостон Брюинз», Павел Кубина из «Тампы», а также форвард Бойд Деверо из «Финикса».
Во время проведения церемонии драфта 2006 был выменян у «Бостона» неплохо себя проявивший в предлокаутный сезон Эндрю Рэйкрофт. Взамен «Торонто» отдал права на своего проспекта-вратаря Туукку Раска.

Регулярный сезон 
«Торонто» в регулярном сезоне выступал не стабильно. Победы чередовались поражениями. Самая длинная победная серия составила 5 матчей: с 27 января по 6 февраля были обыграны «Монреаль», «Каролина», «Рейнджерс», «Оттава» и «Сент-Луис», причем четыре последних — на выезде. Самая длинная серия поражений была из семи матчей (с 25 ноября по 9 декабря), только в одном из которых удалось набрать очки. На финише сезона «Торонто» провел девяти-матчевую домашнюю победную серию, которая, однако, сопровождалось семи-матчевой серией поражений на выезде. Все это, а так же поражение в предпоследнем матче от прямого конкурента — «Айлендерс», не позволило «кленовым листьям» закончить сезон в зоне плей-офф.

Прочее 
«Торонто» был признан самым богатым клубом НХЛ. Согласно исследованиям журнала «Форбс», доход «кленовых листьев» в сезоне 2005/2006 составил 119 миллионов долларов.

Турнирное положение 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, ПО = Поражений в овертайме, Ш = Забитые и пропущенные шайбы, О = Очков

Расписание матчей и результаты

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Все игроки

Вратари

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Продление контрактов

Драфт НХЛ 2006

См. также 
НХЛ в сезоне 2006/2007

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков «Торонто» в сезоне 2006/07 на сайте http://www.hockeydb.com/

НХЛ в сезоне 2006/2007
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»